Bağlar ist der Name folgender Orte in der Türkei:

 Bağlar (Diyarbakır), Landkreis in der Provinz Diyarbakır
 Bağlar (Muş), Dorf im Landkreis Muş
 Bağlar (Şemdinli), Dorf im Landkreis Şemdindli
 Bağlar (Üzümlü), Dorf im Landkreis Üzümlü
 Bağlar (Tercan), Dorf im Landkreis Tercan